Yudica ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Yudica (Schriftsteller) (1898–1979), jiddischer Schriftsteller
 José Yudica (1936–2021), argentinischer Fußballspieler und -trainer
Siehe auch:
 Judika